Sonnenborgh (Utrecht): een bolwerk en publiekssterrenwacht in de stad Utrecht.
 Sonnenborgh e.o., een wijk in Leeuwarden